Abstich steht für:

 Abstich (Metallurgie), Öffnung des Verschlusses eines Hochofens
 Abstich (Önologie), Trennung des Bodensatzes vom Wein
 Abstich (Schneiderei), vordere untere Kante eines Mantels oder Sakkos
 Höhenunterschied zwischen Messpunkt und Grundwasserspiegel, siehe Grundwassermessstelle #Errichtung von Messstellen

Siehe auch:
 Abstich (Kreis Allenstein)
 Abstechen